На́ксос (греч. Νάξος) — топоним.

 Наксос — остров в Эгейском море, принадлежит Греции, входит в группу островов Киклады. 
 Наксос (Сицилия) — в древности город на восточном берегу Сицилии, первое греческое поселение на острове, основанное, вероятно, еще в 735 г. до н. э. халкидцами. 
 Наксос (город) — малый город в Греции, на западе острова Наксос, крупный торговый центр Эгейского моря.